Гетери́зм — термин, образованный от древнегреческого «гетера» — публичная женщина, куртизанка; неудачно введён И. Я. Бахофеном для обозначения гипотетической начальной исторической формы отношений между полами с неупорядоченностью полового общения (в современной науке обозначается термином промискуитет) и, по устаревшим ныне представлениям, сменившего её группового брака. Вслед за гетеризмом, по Бахофену, наступила стадия гинекократии (то есть матриархата). Термин «гетеризм» применяется современными учёными лишь для наименования существовавших у ряда народов практик: искупительный гетеризм — право определённых лиц на женщину перед вступлением её в брак («право первой ночи»); гостеприимный гетеризм — право гостя на жену или дочь хозяина и т. п. По мнению А. ван Геннепа, обычаи гостеприимства в такой форме были частью обрядов включения чужеземцев в общину, подразумевавших различные формы обмена (кровью, поцелуями, оружием), в том числе и жёнами. Такой обряд «эквивалентен совместной трапезе». Подобное сексуальное гостеприимство «основано на принципе взаимности и в отличие от проституции не подразумевает материальной выгоды».

См. также 
 Гетероцентризм
 Гетеросексизм
 Гетеронормативность

Примечания 

История сексуальности
Промискуитет
Этнология